

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 44, w tym 7 podstawowych
 Łąki – część miasta Błonie
 Łąki – część miasta Dukla
 Łąki – część miasta Grodzisk Mazowiecki
 Łąki – część miasta Szczyrk

Jeziora w Polsce 
 Jezioro Łąki – jezioro w Pradolinie Wrocławskiej, w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Oława;
 Jezioro Łąki – jezioro na Pojezierzu Brodnickim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo
 Jezioro Łąki – jezioro na Kotlinie Płockiej, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek

Inne 
 Łąki – polana w Beskidzie Wyspowym
 Łąki – polana w Gorcach
 Łąki – dzielnica Grodziska Mazowieckiego
 Łąki – wieś na  Ukrainie, w  obwodzie chmielnickim, w rejonie wołoczyskim

Zobacz też 
 Brodowe Łąki, Nowe Łąki, Polskie Łąki, Tczewskie Łąki, Wielkie Łąki, Łąki Bratiańskie, Łąki Kozielskie, Łąki Markowe, Łąki Wielkie, Łąki Zwiastowe
 Louky (gm. kat. Louky nad Olší, pl. Łąki, Łąki nad Olzą) – część miasta Karwiny w kraju morawsko-śląskim, w Czechach
 łąka

Bibliografia